

Anno 
 1995 – (MCMXCV in numeri romani) è un anno del XX secolo
 1995 a.C.

Matematica 
 1995 – numero naturale composto

Astronomia 
 1995 Hajek – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1995 – album di Lorenzo Fragola del 2015